Унорож:
 Унорож — село в Костромской области
 Унорож (городище) — объект археологического наследия в Костромской области